Bolschaja (, mit der Bedeutung „die Große“) bezeichnet eine Vielzahl von Flüssen in Russland, darunter:
 Bolschaja (Baikalsee), Zufluss des Baikalsees
 Bolschaja (Fatjanicha), Nebenfluss der Fatjanicha
 Bolschaja (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei
 Bolschaja (Kalitwa), Nebenfluss der Kalitwa in der Oblast Rostow
 Bolschaja (Kamtschatka), Zufluss des Ochotskischen Meeres im Südwesten von Kamtschatka
 Bolschaja (Kolwizkoje), Zufluss des Kolwizkoje-Sees
 Bolschaja (Kijewski Jogan), Nebenfluss des Kijewski Jogan
 Bolschaja (Mensa), Nebenfluss der Mensa
 Bolschaja (Ob), Nebenfluss des Ob
 Bolschaja (Ostsibirische See), Zufluss der Ostsibirischen See
 Bolschaja (Pregel), Nebenfluss des Pregel in der Oblast Kaliningrad
 Bolschaja (Sachalin), Zufluss des Ochotskischen Meeres im Norden der Insel Sachalin